Thomas Sprague ist der Name folgender Personen:

* Thomas Archibald Sprague (1877–1958), englischer Botaniker
 Thomas L. Sprague (1894–1972), US-amerikanischer Admiral